Guillaume de Tournebu, né au château de Tournebu et   mort en  1202  , est un évêque de Coutances du  et du début du .

Biographie 
Guillaume de Tournebu est doyen de Bayeux et est élu évêque de Coutances en 1184. En 1190 il fait la dédicace de l'abbaye d'Aulnay et en 1200 il bénit l'église du prieuré de la Bloutière.

Source
Histoire des évêques de Coutances, 1839,  ff.

Voir aussi

Articles connexes
 Famille de Tournebu
 Tournebu

Décès en 1202
Évêque de Coutances
Clergé français du XIIe siècle
Clergé français du XIIIe siècle
Naissance dans la province de Normandie